Požar est un toponyme qui peut désigner :
Požar, une localité de Croatie située dans la municipalité de Delnice, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
Pozhar/Požar, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Deçani/Dečani, district de Gjakovë/Đakovica (Kosovo) ou district de Pejë/Peć (Serbie) ;
Požar, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Danilovgrad.